Fraccionamiento San Miguel kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Fraccionamiento San Miguel, Michoacán de Ocampo, ort, Sahuayo, 
 Fraccionamiento San Miguel, Oaxaca, ort, San Juan Bautista Guelache, 

Robotskapade Mexikoförgreningar